Палмајра има више значења:
 Палмајра (Јута)
 Палмајра (Вирџинија)
 Палмајра (Њујорк)
 Палмајра (Њу Џерзи)
 Палмајра (Илиноис)
 Палмајра (Индијана)
 Палмајра (Мисури)
 Палмајра (Небраска)
 Палмајра (Пенсилванија)